Rhode (Roses, Rosas) – greckie miasto w Hispania Tarraconensis
 Rhode – miasto w Gallia Narbonensis
 Rhode (Rode) – w mitologii greckiej jedna z nimf, córka Posejdona

Zobacz też

Osoby 
 Arthur Rhode – ksiądz ewangelicki
 Jakob Friedrich Rhode – dyplomata
 Paweł Piotr Rhode – duchowny
 Paweł Rhode – polski księgarz

Inne 
 Rhode Island – stan w USA
 Rhode Island – rasa kur
 Rode – strona ujednoznaczniająca